Семиозёрский сельсове́т — упразднённое сельское поселение в Ивановском районе Амурской области.

Административный центр и единственный населённый пункт — село Семиозёрка

География 
Село находится на левом берегу реки Зеи в 5 км от реки в 10 км от районного центра Ивановки. До открытия Зейской ГЭС находилось в паводковой зоне. С паводками связано и название села, в округе много озёр: Длинное, Мочелище, Дюльдино, Круглое, Цаплиное и др.

История 
Село основано в 1865 году. До революции в селе была деревянная церковь. В советское время в селе был колхоз «Искра».

16 февраля 2005 года в соответствии с Законом Амурской области № 440-ОЗ муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Инфраструктура 
В настоящее время есть животноводческая ферма. В окрестностях располагается китайское кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте Ивановского района

Муниципальные образования Ивановского района (Амурская область)
Упразднённые сельские поселения Амурской области
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году